Суперкубок Белоруссии по футболу 2011 года — 2-й розыгрыш Суперкубка Беларуси, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Высшей лиги чемпионата Беларуси и обладатели Кубка Беларуси предыдущего сезона.

Матч состоялся 27 февраля 2011 года и прошёл в минском «Футбольном манеже». В нём встретились ФК БАТЭ из Борисова, чемпион Белоруссии 2010, и жодинское «Торпедо»-БелАЗ, финалист Кубка Белоруссии 2009/10. БАТЭ переиграл своих соперников со счётом 3:0 и второй год подряд стал обладателем Кубка.

Отчёт о матче

Составы

Статистика матча

См. также 
 Чемпионат Беларуси 2010
 Кубок Беларуси 2009—2010

Примечания

Ссылки 
 БАТЭ вновь выиграл Суперкубок Беларуси
 Суперкубок. Нелегко, но красиво

2011
Футбол в Европе в 2011 году
Февраль 2011 года
Футбольные соревнования в Минске
События 27 февраля
Спорт в Белоруссии в 2011 году
Матчи ФК БАТЭ